Auge (Creuse)
 Auge (Ardennes)
ook:
Auge-Saint-Médard, Charente

Zie ook 
 Augé, een gemeente in het Franse departement Deux-Sèvres